Nandana ist:

 ein Teil des Himmels Indras in der indischen Mythologie, siehe Amaravati (Mythologie)
 Nandana (Festung), indische Festung im heutigen Pakistan